Hirschmeier steht für folgende Personen:
 Alfred Hirschmeier (1931–1996), deutscher Szenen- und Bühnenbildner
 Johannes Hirschmeier (1921–1983), deutscher Missionar